PC/SC (от ) — популярный набор спецификаций для доступа к смарткартам. Известны реализации под Windows, Linux, Mac OS X. 

Спецификации регламентируют программный интерфейс пользователя (автора приложения с использованием смарткарт) с одной стороны и программный интерфейс драйверов считывателей смарткарт с другой стороны.

История 
Проект возник из желания Microsoft выйти на рынок операционных систем для смарткарт с проектом Smart Card for Windows. Проект предполагал глубокую интеграцию технологий смарткарт в ОС Windows и выпуск на рынок собственной ОС смарткарт с поддержкой языка Basic (в пику MULTOS и JavaCard). Однако ОС для смарткарт так и не появилась, от проекта остались только программный интерфейс и мощная поддержка технологий смарткарт в Windows. Спецификации оказались удачными и впоследствии были портированы на не-Windows платформы.

Первую версию спецификации (вышла в 1997 году) создавал консорциум с такими известными участниками, как Gemplus и Axalto, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Siemens, Sun, Toshiba. Вторую версию спецификации (вышла в 2005 году) создавали Gemplus и Axalto, Apple, Infineon, Microsoft, Philips, Toshiba. На сегодня корневыми членами консорциума остались Gemalto и Oracle.

На сегодня актуальна вторая версия спецификации.

Состав стандарта 
Спецификация состоит из 10 частей:
 Part 1. Introduction and Architecture Overview. Базовые понятия.
 Part 2. Interface Requirements for Compatible IC Cards and Readers.
 Part 3. Requirements for PC-Connected Interface Devices.
 Part 4. IFD Design Considerations and Reference Design Information. Посвящена подключению считывателей через интерфейс PS/2-клавиатуры.
 Part 5. ICC Resource Manager Definition.
 Part 6. ICC Service Provider Interface Definition.
 Part 7. Application Domain and Developer Design Considerations.
 Part 8. Recommendations for ICC Security and Privacy Devices.
 Part 9. IFDs with Extended Capabilities. Специфицирует доступ к дополнительным функциям считывателя смарткарт (индикация, кнопки, биометрические сенсоры и т.п.).
 Part 10 IFDs with Secure PIN Entry Capabilities. Дополнение к предыдущей части для считывателей с возможностью ввода PIN-кода.

См. также 
 ISO/IEC 7816
 PKCS#11 — другой стандарт на эту же тему.

Примечания 

Аутентификация
Смарт-карта